Crutcher ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Crutcher (* 1946), US-amerikanischer Schriftsteller und Familientherapeut
 Jim Crutcher (1934–2018), US-amerikanischer Jazzmusiker
 John Crutcher (1916–2017), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Crutcher Rock, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika